Га́лле — (, , ) и Галле́ (), топоним и фамилия:

Топоним 
 Галле (город, Шри-Ланка) — город в Шри-Ланке, столица Южной провинции.
 Галле (город, Германия), Халле (Зале) — город в Германии, крупнейший в федеральной земле Саксония-Анхальт, университетский центр.
 «Галлешер» — немецкий футбольный клуб из Галле, встречался также вариант «Галле».

Фамилия 
 Галле, Александр Фридрихович (1976—1996) — Герой Российской Федерации.
 Галле, Жак Франсуа (1795—1864) — французский валторнист и композитор.
 Галле, Иоганн Готтфрид (1812—1910) — немецкий астроном.
 Галле, Корнелиус (1576—1650) — фламандский художник и график эпохи барокко.
 Галле, Корнелиус (младший) (1605 — после 1649) — фламандский художник и график эпохи барокко, сын Корнелиуса Галле (старшего).
 
 Галле, Морис (1902—1982) — французский футболист.
 Галле, Теодор (1571—1633) — фламандский художник и график эпохи раннего барокко.
 Галле, Фаннина Борисовна (1879—1963) — немецкий и американский историк искусства.
 Галле, Филипп (1537—1612) — нидерландский художник, график эпохи маньеризма.
 Галле, Эмиль (1846—1904) — французский художник.

Объекты 
 Галле — кратер на Марсе.
 Галле — кратер на видимой стороне Луны.

См. также

Примечания